Canada, een land in Noord-Amerika

Historische gebieden 
Canada (Nieuw-Frankrijk)
The Canadas
Opper-Canada, ook wel Hoog-Canada of Boven-Canada genoemd
Beneden-Canada, ook wel Laag-Canada of Neder-Canada genoemd
Unie van Opper- en Neder-Canada
Provincie Canada

Huidige locaties 
Canada
 Canada Bay (Canada), een baai van Newfoundland
 Canada Harbour, een spookdorp aan die baai
 Upper Canada Village, een museumpark nabij Morrisburg, Ontario

Verenigde Staten
 Canada (Epcot), onderdeel van het attractiepark
 Canada (Kansas)
 Canada (Kentucky)
 Canada (North Carolina)
 Little Canada, Minnesota
 New Canada, Maine
 Canada Creek Ranch, Michigan
 West Canada Creek, rivier in New York

Elders
 City of Canada Bay, een deel van Sydney, Nieuw-Zuid-Wales, Australië
 Canadagletsjer in Antarctica
 Canada (Hampshire), in England
 Canada Park, een recreatiegebied nabij Jeruzalem
 Barque Canada Reef, deel van de Spratly-eilanden in de Zuid-Chinese Zee
 La Cañada de Verich, gemeente in Spanje
 Canada (Ooststellingwerf), een buurtschap in de Nederlandse dorpen Appelscha en Elsloo

Overig 
 Ron Canada, Amerikaans acteur
 Canada (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen
 Air Canada, de nationale luchtvaartmaatschappij van Canada
 Afkorting van Canadapopulier

Zie ook 
 Canadian (doorverwijspagina)
 La Cañada (doorverwijspagina)